Тинівка — село в Україні в Жашківському районі Черкаської області.
 Тинівка (Prunella) — рід горобцеподібних птахів, який нараховує 13 видів.